Герміона — персонаж античної міфології
 Герміона (місто) — стара назва грецького містечка Ерміоні
 Герміона Ефеська — християнська свята, дочка Апостола Філіппа
 Герміона — персонаж п'єси Шекспіра «Зимова Казка»
 Герміона Апполонія Лодж — персонаж коміксів Archie Comics 
 Герміона Ґрейнджер — найкраща подруга Гаррі Поттера і Рона Візлі